Siqueira ist der Familienname folgender Personen:

 Aldnei Siqueira (* 1964), brasilianischer Kommunalpolitiker des Partido Social Democrático im Bundesstaat Paraná
 Antônio Maria Alves de Siqueira (1906–1993), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Campinas
 Baptista Siqueira (1906–1992), brasilianischer Musikwissenschaftler und Komponist
 Dirceu Siqueira (1929–1999), brasilianischer Fußballspieler
 Guilherme Siqueira (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Henry Siqueira-Barras (* 1985), schweizerisch-brasilianischer Fußballspieler
 Jaílson Marques Siqueira (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Jefferson Andrade Siqueira (* 1988), brasilianisch-italienischer Fußballspieler
 João Siqueira (1907–1985), brasilianischer Dirigent und Komponist
 José de Lima Siqueira (1907–1985), brasilianischer Komponist
 Luciano Siqueira de Oliveira (* 1975), brasilianischer  Fußballspieler
 Moacir Siqueira de Queiros (1902–1992), brasilianischer Fußballspieler
 Octavio Siqueira (* 1987), uruguayischer Fußballspieler
 Ramon de Araújo Siqueira (* 1998), brasilianischer Fußballspieler
 Willian Gomes de Siqueira (* 1986), brasilianischer Fußballspieler